Diese Liste enthält Feldhandballspiele der deutschen Feldhandballnationalmannschaft der Männer, die vom DHB als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 OS = Olympischen Spielen
 WM = Weltmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 n.S. = nach Siebenmeterwerfen

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1930–1949 – 1950–1954 –1955–1959 – 1960–1964 – 1965–1970

Quellen:

Spiele außer Wertung 
Direkt zu Jahr: 1930 – 1950 –1955 – 1960 – 1965

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der deutschen Frauen-Feldhandballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

Deutschland (Manner)
!Manner